id. Szentmártony Tibor (1895–1965), született Stachó Tibor, matematikus, tanszékvezető egyetemi tanár (BME I. Matematikai Tanszék), Szentmártony Aladár gépészmérnök testvérbátyja
 ifj. Szentmártony Tibor (1926–2016), gépészmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár (BME Áramlástan Tanszék), id. Szentmártony Tibor fia

Jegyzetek